Stabæk Idrettsforening (lub Stabæk IF Bærum) –  wielosekcyjny norweski klub sportowy z siedzibą w Bekkestua, w gminie Bærum (dzielnica Stabekk), w okręgu Viken, założony 16 marca 1912 roku. Klub obecnie posiada 4 sekcje sportowe: piłki nożnej, piłki ręcznej, bandy i narciarstwa alpejskiego.

Sekcje sportowe klubu:
 Stabæk Fotball – klub piłki nożnej mężczyzn, grający obecnie w rozgrywkach norweskiej pierwszej ligi – Eliteserien.
mistrzostwo Norwegii (1): 2008.
wicemistrzostwo Norwegii (1): 2007.
Puchar Norwegii:
zwycięstwo (1): 1998.
finał (1): 2008.
Superpuchar Norwegii: 
zwycięstwo (1): 2009.
 Stabæk Fotball Kvinner – klub piłki nożnej kobiet, grający obecnie w rozgrywkach norweskiej pierwszej ligi – Toppserien.
mistrzostwo Norwegii (2): 2010 i 2013.
wicemistrzostwo Norwegii (4): 2009, 2011, 2012 i 2014.
Puchar Norwegii:
zwycięstwo (3): 2011, 2012 i 2013.
 Stabæk Bandy Herrer – klub bandy mężczyzn.
mistrzostwo Norwegii (24): 1952, 1953, 1955, 1977, 1987, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2014, 2016, 2017, 2018 i 2019.
 Stabæk Bandy Kvinner – klub bandy kobiet.
mistrzostwo Norwegii (9): 1995, 2003, 2005, 2007, 2010, 2011, 2016, 2017 i 2018.
 Stabæk Håndball Herrer – klub piłki ręcznej mężczyzn.
mistrzostwo Norwegii (1): 1969.
 Stabæk Håndball Kvinner – klub piłki ręcznej kobiet.
mistrzostwo Norwegii (1): 1971.
 Stabæk Alpin – klub narciarstwa alpejskiego.

Nieistniejące sekcje sportowe klubu:
 Stabæk Ishockey – klub hokejowy, który rozegrał 10 sezonów na najwyższym szczeblu ligowym w Norwegii – Eliteserien: 1937/1938, 1939/1940, 1946/1947, 1947/1948, 1948/1949, 1949/1950, 1950/1951, 1951/1952, 1952/1953 i 1953/1954.
mistrzostwo Norwegii (1): 1947.
 Stabæk Nordiske grener – klub narciarstwa klasycznego z sekcjami: (biegów narciarskich, skoków narciarskich i kombinacji norweskiej).
 Stabæk Friidrett - klub lekkoatletyczny.